Король эльфов:

 Оберон — король эльфов в западноевропейской мифологии. 
 Король эльфов (рассказ) — фантастический рассказ Филиппа Дика.